Francesco Graziani ist der Name folgender Personen:

* Francesco Graziani (Maler) (Ciccio Napoletano), italienischer Maler 
 Francesco Graziani (Sänger) (1828–1901), italienischer Sänger (Bariton)
 Francesco Graziani (Fußballspieler) (Ciccio; * 1952), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Francesco Ballanti Graziani (1772–1847), italienischer Plastiker und Modelleur